Jan Petersen er navnet på flere personer:
 Jan Petersen (dansk politiker) (født 1958) – dansk folketingsmedlem fra Socialdemokraterne
 Jan Petersen (guitarist) – dansk guitarist, bl.a. i Rocazino
 Jan Petersen (arkæolog) (1887-1967) – norsk arkæolog
 Jan Petersen (politiker fra Norge) (født 1946) – norsk udenrigsminister
 Jan Bo Petersen – bronzemedaljevinder ved Sommer-OL 1992 i cykling

Se også 
 Jan Pedersen